Goldschlag ist der Familienname folgender Personen:

 George A. Goldschlag (1896–1934), deutscher Schriftsteller 
 Gerhard Goldschlag (1889–1944), deutscher Dirigent, Komponist, Journalist und Opfer des Holocaust
 Klaus Goldschlag (1922–2012), kanadischer Botschafter
 Stella Goldschlag (1922–1994), jüdische Gestapo-Kollaborateurin
 Tony Goldschlag (1890–1944), österreichisch-deutsche Konzertsängerin und Opfer des Holocaust